Das Nationale Olympische Komitee Surinaams Olympisch Comité wurde 1959 gegründet und im selben Jahr vom Internationalen Olympischen Komitee aufgenommen.

Medaillenbilanz 
Bislang konnte ein Sportler aus Suriname zwei olympische Medaillen erringen (1 × Gold, 0 × Silber und 1 × Bronze).

Medaillengewinner 

 Anthony Nesty – Schwimmen (1-0-1)
 Seoul 1988: Gold, 100 m Schmetterling, Männer
 Barcelona 1992: Bronze, 100 m Schmetterling, Männer

!Medaillengewinner
Suriname